Братья Карвахаль — значение.

 Братья Карвахаль — испанские колониальные чиновники и конкистадоры XVI века.
 Братья Карвахаль — испанские рыцари Ордена Калатравы.